Charles Vane (1680–1721) – angielski pirat
 Charles Vane (1778–1854) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. markiz Londonderry
 Charles Vane-Tempest-Stewart (1852–1916) – brytyjski arystokrata i polityk, minister, Lord namiestnik Irlandii, 6. markiz Londonderry
 Charles Vane (1860–1927) – angielski aktor teatralny i filmowy
 Charles Vane-Tempest-Stewart (1878–1949) – brytyjski arystokrata i polityk, wielokrotny minister, Przewodniczący Izby Lordów, 7. markiz Londonderry

Zobacz też 
 
 Charles Vanel